Colombia
El Peñón – comune del dipartimento di Bolívar
El Peñón – comune del dipartimento di Cundinamarca
El Peñón – comune del dipartimento di Santander
 Repubblica Dominicana
El Peñón – comune della Provincia di Barahona